El término Sovetski (Советский) puede referirse a:

Sovetski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Sovetski (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Sovetski (Vyselki, Krasnodar), localidad del raión de Vyselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Výselki, Krasnodar), localidad del raión de Výselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Sovetski (Komi), localidad de l república Komi, en Rusia.
Sovetski (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovetski (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Sovetski (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Sovetski (Saraktash, Oremburgo), localidad del raión de Saraktash del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Sovetski (Tiulgán, Oremburgo), localidad del raión de Tiulgán del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Sovetski (Dúbovskoye, Rostov), localidad del raión de Dúbovskoye del óblast de Rostov, en Rusia.
Sovetski (Yegorlykskaya, Rostov), localidad del raión de Yegorlykskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Sovetski (Janti-Mansi), localidad de Janti-Mansi, en Rusia.
Sovetski (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.

Sovetski (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.